9 km – przystanek kolejowy w Rosji, w obwodzie briańskim, w rejonie nowozybkowskim
 9 km – przystanek kolejowy w Rosji, w obwodzie briańskim, w rejonie unieckim
 9 km – przystanek kolejowy w Rosji, w obwodzie murmańskim, w rejonie kolskim
 9 km – przystanek kolejowy w Rosji, w obwodzie nowogrodzkim, w rejonie czudowskim
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie pokrowskim
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie gorłowskim, w Siewernym
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie gorłowskim, w Wierchniej Kryncie
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie odeskim
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie mirhorodzkim
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie ochtyrskim
 9 km – przystanek kolejowy na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie zaporoskim